Первый дивизион 1968 () — 57-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 25 мая 1968 года и закончился 26 августа 1968 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Исландии на rsssf.com

1968
Исландия
1968 год в Исландии